Dusk... and Her Embrace е втори студиен албум на британската екстремна група Cradle of Filth, издаден на 19 ноември 1996 г. от Music for Nations. През 2012 г. е преиздаден от The End Records.

Състав 
 Дани Филт – вокали
 Стюърт Анстис – китара
 Джиън Пайръс – китара
 Робин Ийгълстоун – бас
 Демиън Грегъри – клавиши
 Николас Баркър – барабани
 Сара Дева – бек вокали

Песни

Позиции в класациите

Албум

Бележки 

Албуми на Крейдъл ъф Филт
Музикални албуми от 1996 година